Howze ist der Familienname folgender Personen:

 Hamilton H. Howze (1908–1998), US-amerikanischer General, einer der Väter der amerikanischen Heeresfliegerei
 Joseph Lawson Howze (1923–2019), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Biloxi
 Robert L. Howze (1864–1926), US-amerikanischer General, Träger der Ehrenmedaille des Kongresses
 Robert L. Howze Jr. (1903–1983), US-amerikanischer General; Sohn des Vorigen